Marianense – abitanti di Mariana (Brasile)
Marianense – abitanti di Mariana Pimentel
Marianense – abitanti di Mariano Acosta (Argentina)
Marianense – abitanti di Mariano Moro